Э́рик Магоме́дсалимович Ашурбе́ков () — советский и российский футболист, российский футбольный тренер.

Карьера игрока 

В 2010 году сыграл 7 матчей в Первенстве КФК, в конце сезона в возрасте 36 лет завершил карьеру игрока.

Карьера тренера 
После ухода Андрея Боглаевского с поста главного в «Октане» в июне 2009 стал играющим тренером. На протяжении двух лет после окончания игровой карьеры продолжал возглавлять «Октан». Сезон 2011/12 команда закончила на 11 месте, что является высшим достижением клуба в истории. На момент отставки «Октан» занимал последнее, 15 место в сезоне 2012/13. 23 января 2013 года клуб сообщил о расторжении контракта с тренером и его переходе в штаб главного тренера молодёжного состава «Амкара» Константина Парамонова.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Локомотив-КМВ»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Октан»
Футбольные тренеры России